

Architecture 
 Un terrasson est un toit en pente qui vient se terminer de manière horizontale. Il est appelé ainsi car il ressemble à un toit terrasse, mais forme une plus petite surface.

Personnalités 

 Père André Terrasson (1669-1723) est un prédicateur français, frère de Jean Terrasson ;
 Antoine Terrasson (1705-1782) est un érudit français ;
 Claude Marie Terrasson (1756-1811), colonel et député français du Premier Empire ;
 François Terrasson (1939-2006) est un écrivain et naturaliste français ;
 Père Gaspard Terrasson (1680-1752) est un prédicateur français, frère de Jean Terrasson.
 Jacky Terrasson est un pianiste de jazz né en 1966 ;
 Abbé Jean Terrasson (1670-1750) est un érudit français ;
 Mathieu Terrasson (1669-1734) est un homme de lettres français ;
 Pierre Terrasson, un photographe
 Pierre Terrasson, un sculpteur sur bois
 René Terrasson (1924-2011) est un metteur en scène et directeur d’opéra.
Thierry Terrasson, dit Jim, est un scénariste et dessinateur français né en 1966;

 Famille de Terrasson de Montleau dont
 Alexandre René Gabriel de Terrasson de Montleau (1773-1842) est un député français

Toponymie 

 Terrasson est une ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Terrasson-Lavilledieu.
 Terrasson-Lavilledieu est une commune française, chef-lieu de canton du département de la Dordogne.
 Les Terrassons sont les habitants d'une commune de l'Isère dénommée La terrasse

Références